jądrowa stała sprzężenia spinowo-spinowego w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
 stała sprzężenia w mechanice kwantowej